Haakon Magnusson Toresfostre (en noruec: Håkon Magnusson Toresfostre, "Haakon, fill de Magne, fill adoptiu de Tore") (1068–1094) va ser rei de Noruega entre 1093 i 1094. La brevetat del seu regnat i el fet que sols fou reconegut a part del territori noruec, han fet que se'l consideri un monarca de poca rellevància. No se'n van escriure sagues, i no és tingut en compte en els numerals dels reis (li correspondria Haakon II).

Biografia 
Era net del rei Harald Hardråde, fill del rei Magne i nebot del rei Olaf Kyrre. Va néixer poc després de la mort del seu pare, i mentre el seu oncle ascendia al tron ell va ser educat pel noble Tore på Steig de Gudbrandsdalen.

Al morir el rei Olaf sense descendència legítima, el regne es va dividir entre els partidaris de Haakon i els de Magne el Descalç, fill bastard d'Olaf. Haakin va ser proclamat rei a Trondheim i el seu cosí Magne fou aclamat a Viken. Les dues parts es prepararen per a l'enfrontament, però abans d'entrar en batalla Haakon va morir sobtadament. Amb la seva mort Magne el Descalç esdevingué rei de tot Noreuga.

Avantpassats 

Haakon 1.5
Morts a Noruega